Malangen bezeichnet:

 Malangen (Kommune), ehemalige Gemeinde in der Provinz Troms, Norwegen
 Malangen (Schiff), Doppelendfähre der norwegischen Reederei Torghatten Nord
 Malangsfjord, Fjord in der Provinz Troms, Torwegen